Resultats del Gran Premi de França de la Fórmula 1 de temporada 1975, disputat al circuit de Paul Ricard el 6 de juliol del 1975.

Resultats

Altres 
 Pole: Niki Lauda 1' 47. 82

 Volta ràpida: Jochen Mass 1: 50. 60 (a la volta 38)

Referències 
 

França
1975